Rittershof steht für:

 einen Ortsteil von Böhne (Rathenow)
 Rittershof (Neumarkt in der Oberpfalz), einen Gemeindeteil der Stadt Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Burgstall Rittershof, abgegangene Höhenburg bei Pölling, Bayern
 eine 1936 nach Heusweiler eingeschlossene Gemeinde
 eine Markung der Gemeinde Harthausen
 die Anwesen Rittershof I und Rittershof II im Stadtteil Hassel, St. Ingbert am Hochscheid (St. Ingbert)

Siehe auch:
 Rittershoffen
 Ritterhof